Zoroaster är ett släkte av sjöstjärnor. Zoroaster ingår i familjen Zoroasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor